Jennie ist:

 in abgewandelter Form ein Vorname, siehe: Jenny
 Jennie Kim, Sängerin der Girlgroup Black Pink
 eine Stadt in Arkansas, siehe Jennie (Arkansas)
 ein Lied von Felix Jaehn, siehe Jennie (Lied)

Siehe auch:
 Jenni
 Jeanny